The Women
Women (canção de Def Leppard)

Desambiguação